Гилмер има више значења:
 Округ Гилмер (Џорџија)
 Округ Гилмер (Западна Вирџинија)
 Гилмер (Тексас)